Rough Trade Records — британский независимый лейбл звукозаписи, образованный в Лондоне (Англия) в 1978 году Джеффом Трэвисом () и поначалу специализировавшийся на выпуске пластинок пост-панк- и альт-рок-исполнителей. 
Rough Trade стал одним из самых влиятельных лейблов британской независимой сцены; деятельность его (согласно Independent) изменила ход музыкальной истории и по масштабам влияния сопоставима с радиопрограммами Джона Пила.

Лейбл обанкротился в 1991 году, но был возрождён девять лет спустя. 
Джефф Трэвис, кроме того, в партнёрстве с Warner Bros. Records образовал .

История 
Лейбл Rough Trade возник на основе магазина того же названия, который Джефф Трэвис открыл в феврале 1976 года на западе Лондона. Здесь продавались панк- и реггей-пластинки, фэнзины, разнообразная атрибутика. 
К началу 1978 года магазин имел столь разветвлённую сеть распространителей, что переход к статусу рейкорд-лейбла произошёл естественным путём. Первым релизом новой компании стал сингл «Paris Maquis» (RT001) французской панк-группы Metal Urbaine. За ним в том же году последовали ещё одиннадцать синглов; в числе тех, кто подписал первые контракты с Rough Trade, были Cabaret Voltaire, Augustus Pablo, Swell Maps, Electric Eels, Subway Sect.

До 11 июня 2002 года Rough Trade оставалась независимой компанией (ей владели Трэвис, Джанетт Ли, бывшая участница Public Image Limited (PIL), и Sanctuary Records) как составная часть Zomba Music Group. 
В 2002 году лейбл был куплен BMG, но в июле 2007 года (после того, как Sanctuary Records перепродали свою часть акций Beggars Group) снова стал независимым.

В 2006 году компания Black Dog Publishing выпустила иллюстрированную 192-страничную историю Rough Trade, написанную Робом Янгом из «Wire».

Исполнители 

 1990s
 A R Kane
 Aberfeldy
 Accuser
 Adam Green
 Alabama Shakes
 Alela Diane
 Horace Andy
 Antony and the Johnsons
 Arcade Fire
 Aztec Camera
 Babyshambles
 Bacio di Tosca
 The Band of Holy Joy
 The Bats
 Baxter Dury
 Beat Happening
 Bell Orchestre
 Belle & Sebastian
 Bernard Butler
 Blue Orchids
 Brakes
 British Sea Power
 Basia Bulat
 The Burning Hell
 Butthole Surfers
 Cabaret Voltaire
 Camper Van Beethoven
 Carter USM
 Chris & Cosey
 Chris Thomas
 Jarvis Cocker
 Colorfinger
 Cornershop
 Ivor Cutler
 The Decemberists
 The Del Fuegos
 Delays
 Delta 5
 The Detroit Cobras
 Die Krupps
 Cara Dillon
 Disco Inferno
 The Dream Syndicate
 Duffy
 Bill Drummond
 Easterhouse
 Eddi Reader
 Emiliana Torrini
 Essential Logic
 Tav Falco's Panther Burns
 The Fall
 feedtime
 The Feelies
 The Fiery Furnaces
 Galaxie 500
 Giant Sand
 The Go-Betweens.
 God Help the Girl
 Vic Godard
 Gruff Rhys
 Hal
 Albert Hammond, Jr.
 The Hidden Cameras
 The Hold Steady
 Houndmouth
 Howard Bilerman
 Howler
 Hope Sandoval & The Warm Inventions
 Islands
 James
 James Davin
 Johnny Flynn & the Sussex Wit
 Freedy Johnston
 Richard H. Kirk
 David Kitt
 Kleenex
 Levitation
 Jeffrey Lewis
 Jenny Lewis
 The Libertines
 LiLiPUT
 Little Joy
 The Long Blondes
 Cerys Matthews
 Massacra
 Mazzy Star
 Métal Urbain
 Micachu
 Microdisney
 The Mighty Diamonds
 Miracle Legion
 Miracle Fortress
 The Moldy Peaches
 The Monochrome Set
 The Morning Benders
 Monsters of Folk
 The Motorcycle Boy
 My Morning Jacket
 Mystery Jets
 The Mr. T Experience
 Opal
 Palma Violets
 Pantha Du Prince
 Pere Ubu
 Pooka
 The Pop Group
 Pussy Galore
 QueenAdreena
 The Raincoats
 The Red Crayola
 Jonathan Richman
 Robert Rental
 Royal City
 Arthur Russell
 Sahotas
 Scissors for Lefty
 Scrawl
 Scritti Politti
 Shelleyan Orphan
 Short Dogs Grow
 Shrimp Boat
 The Smiths
 Soul Asylum
 Souled American
 Epic Soundtracks
 Spizzenergi
 Spring Heel Jack
 Sufjan Stevens
 Stiff Little Fingers
 Straitjacket Fits
 Strange Boys
 The Strokes
 Subway Sect
 The Sundays
 Super Furry Animals
 Sweet Jesus
 Swell Maps
 Television Personalities
 They Might Be Giants
 This Heat
 Toiling Midgets
 Two Nice Girls
 James "Blood" Ulmer
 Ultramarine
 Taken by Trees
 The Virgin Prunes
 The Veils
 Warpaint
 Weekend
 Lucinda Williams
 Victoria Williams
 The Woodentops
 Robert Wyatt
 Young Marble Giants
 Zounds

Примечания

Ссылки 
 www.roughtraderecords.com. — Официальный сайт Rough Trade.

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы звукозаписи, основанные в 1978 году
Beggars Group